В твоїх очах () — мелоромантична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Камо Набако», про кохання між хлопцями у старшій школі.

Сюжет 
Ніжна, можливо трохи солодка історія двох закоханих. В них напевно були проблеми ще з матчу хьоутей...

Персонажі 
 Куніміцу Тезука — темні очі і довге темне волосся. Високий. Носить окуляри.
 Рема Етідзен — темне волосся та очі. Закоханий у Тезуку.
 Рюудзакі-сенсей — вчителька фізкультури і тренер у школі.

Див. також 
 Until I am Kissed 3 Times in a Day
 The Window Cleaner and the Director
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «anibox.me» 
 Манґа на сайті «www.mangaupdates.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако